Jordan Czuczuganow (bul. Йордан Чучуганов:ur. 25 lutego 1996 w Saparewej banji) – bułgarski biegacz narciarski, zawodnik klubu Alexander Logistics.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jordan Czuczuganow pojawił się w 12 listopada 2010 roku, podczas zawodów FIS Race w fińskiej miejscowości Muonio, gdzie zajął 184. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 29 grudnia 2014 roku w Ruce, gdzie zajął 84. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Czuczuganow nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Bułgarscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1996